Przedbórz peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Przedbórz est un village
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Przedbórz est un village
dans la voïvodie de Łódź
 Przedbórz, une gmina mixte du powiat de Radomsko
 Przedbórz, ville et siège administratif (chef-lieu) de la gmina ci-dessus
dans la voïvodie de Mazovie
 Przedbórz est un village